Love Comes Quickly, singolo dei Pet Shop Boys del 1986

Codici 
 lcq – vecchio codice ISO 639-3 della lingua luhu, ritirato per unione con lingua piru (ISO 639-3 ppr)